Rambo steht für:

 Rambo (Name), ein Vor- und Familienname (vgl. dort auch: Namensträger)
 Rambo (Burkina Faso), ein Ort in Burkina Faso
 eine US-amerikanische Filmreihe mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle:
 Rambo (Film) (1982)
 Rambo II – Der Auftrag (1985)
 Rambo III (1988)
 John Rambo (Film) (2008)
 Rambo: Last Blood (2019)
 Rambo: The Video Game, ein auf der Filmreihe basierendes Computerspiel aus dem Jahr 2014
 Rambo (Zeichentrick), eine Zeichentrickserie aus dem Jahr 1986

Sonstiges:
 Rambo-Nunatakker, Nunatakker im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 John Rambo
 Rambow
 Rambeau
 Rambaud (Begriffsklärung)
 Rimbaud